«Purple Rain» — заглавная композиция американского певца и музыканта Принса и группы The Revolution с альбома Purple Rain, являющегося саундтреком к одноимённому фильму («Пурпурный дождь»). Это второй сингл с альбома, выпущенный 26 сентября 1984 года.

Композиция, представляющая собой соединение рока, попа, госпела и оркестровой музыки, считается одним из знаковых произведений Принса. В том же году сингл получил золотой статус в США; в списке «500 величайших песен всех времён по версии журнала Rolling Stone» композиция занимает 144-ую позицию, в списке «100 Greatest Guitar Tracks Ever!» журнала Q — 40-ую. Музыкальный интернет-журнал Pitchfork назвал «Purple Rain» «лучшей песней 1980-х».

Кроме того, песня «Purple Rain» в исполнении Принса и группы The Revolution входит в составленный Залом славы рок-н-ролла список 500 Songs That Shaped Rock and Roll.

Запись 
Песня была записана во время благотворительного концерта в Minnesota Dance Theatre, Миннеаполис, 3 августа 1983 года. Газета City Pages назвала 70-минутное выступление Prince & The Revolution «самым волнующим и проникновенным концертом Принса когда-либо», а барабанщик группы Бобби Зи сказал, что «это определённо один из лучших концертов, которые мы когда-либо играли». Та ночь стала дебютом новой 19-летней гитаристки The Revolution Венди Мелвойн.

Концерт был записан Дэвидом Ривкином с помощью мобильной студии производства компании Record Plant. Три песни с концерта послужили основой для саундтрека фильма: «Purple Rain», «I Would Die 4 U» и «Baby I’m a Star». В августе-сентябре 1983 года Принс выполнил наложения и перезаписал вокал в студии Sunset Sound в Лос-Анджелесе. Из «Purple Rain» были удалены гитарное соло и дополнительный куплет, сократив продолжительность песни с 11 до 8 минут. В удалённом куплете говорилось о деньгах, и есть мнение, что он был вырезан, чтобы сохранить эмоциональное воздействие песни. Вокальный диапазон Принса колеблется от низкой ноты F3 до высокой A5.

Пурпурный дождь — это кровь в небесах. Голубой + красный = пурпур. Это красиво, и это как конец света — когда только любовь к Богу или близкому человеку проведёт тебя сквозь пурпурный дождь.
.

По завершении песни Принс позвонил Джонатану Кейну из американской рок-группы Journey с просьбой послушать её, так как он волновался по поводу её возможной схожести с «Faithfully», композицией авторства Кейна, находившейся на тот момент в чартах. Кейн успокоил Принса, заверив, что у песен совпадают только четыре аккорда.

Концертные выступления 
«Purple Rain» является гвоздём концертных выступлений Принса. Она игралась практически в каждом концертном туре, начиная с 1984 года (исключая период, когда Принс взял псевдоним и избегал своих старых хитов). В ходе Супер Боула XLI в 2006 году, на котором Принс был приглашённым исполнителем, во время исполнения «Purple Rain», завершавшей сет, пошёл ливень и, в сочетании с фиолетовым освещением сцены, придал песне фирменный антураж. Принс также исполнял «Purple Rain» на Grammy Awards 2004 (как часть попурри, совместно с Beyonce) и на Brit Awards 2006.

Список композиций 
7"
 «Purple Rain» (edit) — 4:02
 «God» — 3:59

12"
 «Purple Rain» — 8:45
 «God» — 3:59

12" (британское издание)
 «Purple Rain» (удлинённая версия) — 7:05
 «God (Love Theme from Purple Rain)» (инструментал) — 7:54
 «God» — 3:59

Чарты

Дополнительные факты 
 Песня «All For Love» в исполнении Брайана Адамса, Рода Стюарта и Стинга, вошедшая в саундтрек фильма 1993 года «Три мушкетёра», имеет определённое сходство с «Purple Rain».

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Песни на английском языке
Синглы Warner Bros. Records
Песни США
Композиции прогрессивного рока
Синглы, возглавлявшие хит-парад Single Top 100
Песни из кинофильмов
Песни, написанные Принсом
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles Национального синдиката звукозаписи Франции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40
Поп-баллады
Рок-баллады
Песни, спродюсированные Принсом
Песни Принса
Синглы 1984 года
Песни 1984 года